Tourismusregion steht für:
 Gegenden mit wirtschaftlich bedeutendem Fremdenverkehr im Allgemeinen, siehe Destination (Tourismus)

 in Bayern die Regionen mit erheblichem Urlaubstourismus nach dem Landesentwicklungsprogramm, siehe Liste der Tourismusregionen in Bayern
 in Österreich die Verbände mehrere Tourismusgemeinden nach den Landestourismusgesetzen, siehe Tourismusregion (Österreich)
 in der Schweiz statistische Regionen und Mitglieder der Konferenz der regionalen Tourismusdirektoren, siehe Liste der Tourismusregionen der Schweiz